The Browning Version (toneelstuk), een toneelstuk geschreven door Terence Rattigan uit 1948
The Browning Version (1951), een verfilming van Rattigans toneelstuk uit 1951 met Michael Redgrave
The Browning Version (1994), een verfilming van Rattigans toneelstuk uit 1994 met Albert Finney